Barasa är ett släkte av fjärilar. Barasa ingår i familjen trågspinnare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Trågspinnare
Barasa